Balta (Dacota do Norte) — cidade do Dacota do Norte
 Balta (Ucrânia) — cidade do oblast de Odessa na Ucrânia

Desambiguações de topônimos